Naselja u Hrvatskoj:
 Seoca (Omiš), gradsko naselje Omiša

Naselja u BiH:
 Seoca (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde

Crna Gora:
 Seoca (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Seoca (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Vidi i:
 Seoce (razdvojba)
 Seoci (razdvojba)